Чемпионат Люксембурга по футболу 1926/1927 — 17-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1926/1927
Люксембург
Люксембург
1926 год в Люксембурге
1927 год в Люксембурге